César Tadeu Alves da Silva mais conhecido como César Silva (Porto Alegre, 22 de fevereiro de 1966), foi um goleiro do futebol brasileiro.

César atuou por alguns clubes do Brasil, mas foi no Avaí Futebol Clube onde alcançou maior destaque. César Silva defendeu o clube catarinense de 1998 a 2000 em 102 jogos, obtendo 47 vitórias, 33 empates e 22 derrotas. É o goleiro com maior número de gols marcados com a camisa do leão com nove gols marcados.
Hoje é considerado um dos maiores ídolos do clube em toda a sua história.

Foi, juntamente com Rubens, um dos dois goleiros que marcaram gols na história do clássico Avaí x Figueirense, e ambos eram do Avaí: Rubens (um gol na partida Figueirense 0 a 2 Avaí de 6 de fevereiro de 1974) e César Silva (um gol na partida Avaí 1 a 1 Figueirense, em 28 de março de 1999, e outro em Avaí 2 a 1 Figueirense, em 9 de abril de 2000).

César Silva atualmente, atua como preparador  físico de futebol.

Ligações externas
 
 
 Ogol

Goleiros do Rio Grande do Sul
Goleiros do Avaí Futebol Clube
Treinadores de futebol do Rio Grande do Sul